Dagda může znamenat:
 Dagda, město v Lotyšsku
 Dagda, keltský bůh